Il singolare del torneo di tennis Frankfurt Grand Prix 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kevin Curren che ha battuto in finale Petr Korda 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Jay Berger (primo turno)
 Jim Courier (primo turno)
 Kevin Curren (campione)
 Jonas Svensson (primo turno)

 Goran Ivanišević (primo turno)
 Kelly Evernden (secondo turno)
 Aleksandr Volkov (primo turno)
 Eric Jelen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Frankfurt Grand Prix 1989